Große Woche ist:

 eine traditionell strenge Fastenzeit (auch Große Heilige Woche) in den orthodox-christlichen Kirchen vor Ostern, siehe Karwoche
 eine Veranstaltung des Pferderennsports, siehe Rennplatz Iffezheim